Raßmann oder Rassmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Raßmann (1817–1891), deutscher evangelischer Theologe und Germanist
 Daniel Raßmann (1790–1864), deutscher Orgelbauer
 Friedrich Raßmann (1772–1831), deutscher Schriftsteller, Anthologist, Enzyklopädist und Bibliograph
 Günther Rassmann (1909–1990), deutscher Ingenieurwissenschaftler für Metallphysik, Unternehmer, Manager und Kunstsammler
 Gustav Raßmann (1833–1906), hessischer Orgelbauer
 Heinrich Ernst Raßmann (1734–1812), deutscher Lehrer, Bibliothekar, Gelegenheitsdichter und Pfarrer

Raßmann ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Raßmann (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg im Landkreis Regen, Bayern